Koto Renah (Pesisir Bukit), een plaats in Indonesië
Koto Renah (Jangkat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing